Le elezioni presidenziali in Uganda del 2001 si tennero il 12 marzo.

Risultati

Collegamenti esterni

2001
Uganda